Felt:

 Felt — американский производитель велосипедов, преимущественно шоссейных.
 Felt — британская группа альтернативного рока.
 Felt Mountain — дебютный альбом британского дуэта Goldfrapp.